Зелёна-Гура () — зелёная гора

 Зелёна-Гура — аэропорт.
 Зелёна-Гура — баскетбольный клуб.
 Зелёна-Гура — город в Польше, один из двух административных центров Любуского воеводства.
 Зелёна-Гура — узловая товарно-пассажирская железнодорожная станция.
 Зелёна-Гура — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Зелёногурский повят, Любуское воеводство.